Mossanesi – abitanti di Barbarano Mossano
Mossanesi – abitanti di Mossano